Athena steht für:
 Athene, eine Göttin der griechischen Mythologie
 Athena (Band), türkische Ska-Punk-Band
 Athena (EU), ein Mechanismus zur Finanzierung gemeinsamer Militäroperationen der Europäischen Union
 Athena (1954), US-amerikanischer Musicalfilm von Richard Thorpe
 Athena (2022),  französischer Spielfilm von Romain Gavras
 Athena (Rakete), eine Feststoff-Trägerrakete
 Athena-Verlag, deutscher Wissenschaftsverlag
 Athena-Fidus, ein geplanter italienisch-französischer Kleinsatellit

Informatik:
 Projekt Athena, ein Projekt zur Erstellung einer verteilten Rechnerumgebung für Ausbildungszwecke
 UNIVAC Athena, ein Großrechner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Athena (Florida), im Taylor County
 Athena (Oregon), im Umatilla County

Schiffe:
 Athena (Schiff, 1893), griechisches Frachtschiff, 1946 für die Einwanderung von Juden in Palästina genutzt
 Athena (2005–2012), ein Kreuzfahrtschiff, siehe Stockholm (Schiff, 1948)
 Athena (Schiff, 1992), ein Fischereischiff
 Athena (Schiff, 2004), eine Segelyacht

ATHENA steht für:
 Access to Cultural Heritage Networks Across Europe, ein Projekt der digitalen Bibliothek Europeana, siehe Europeana #Projekte
 Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, Projekt eines Röntgenobservatoriums der ESA
 eine Mortalitätsstudie mit dem Arzneistoff Dronedaron, siehe Dronedaron #ATHENA

Abkürzung